Osoby:
 Chris Cutler – perkusista, kompozytor, producent muzyczny, wydawca
Miejscowości w USA:
 Cutler – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Cutler – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Cutler – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Perry
 Cutler – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Cutler – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Gminy w USA:
 Cutler (ang. Cutler Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Cutler (ang. Cutler Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Cutler (ang. Cutler Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau